Феррере () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.

Население составляет 1558 человек (2008 г.), плотность населения составляет 112 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 14012. Телефонный код — 0141.

Покровителем коммуны почитается святой Августин Блаженный, празднование 28 августа.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  La Francia, Аргентина (1998)
  Предаццо, Италия (2005)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.ferrere.at.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики